Стањковице могу бити:

 Стањковице (Кутна Хора), насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република
 Стањковице (Литомјержице), насељено мјесто у округу Литомјержице, Устечки крај, Чешка Република
 Стањковице (Лоуни), насељено мјесто у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република